Barry Williams (1954–), attore statunitense
 Barry Williams (1974–), rugbista a 15 gallese